Kunming Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2019 z cyklu Kunming Open rozgrywany w dniach 22–28 kwietnia 2019 roku w Anning na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Chinach
2019